Karl Johan Norell, född 1729, död 1803, var domare i Högsta domstolen. Karl Johans far var smedson och kyrkoherde i Uppland.  

Enligt Birger Wedberg  bör Norell räknas som en av de mest utmärkta ledamöterna under gustavianska skedet.

Referenser

Domare vid Sveriges högsta domstol
Män
Födda 1729
Avlidna 1803